Лома Тендида има више значења:

 Лома Тендида (Ваље де Сантијаго), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лома Тендида (Тамазула де Гордијано), насеље у савезној држави Халиско у Мексику